Osoby o tym nazwisku:
 Ewa Bukojemska – polska pianistka, pedagog
 Jadwiga Bukojemska – polska aktorka, tancerka oraz piosenkarka